Йоанн Тузгар (; ) — тунисский футболист, нападающий клуба «Аяччо» и сборной Туниса.

Клубная карьера 

Тузгар — воспитанник клубов «Монако» и «Канн». В 2005 по 2010 году Йоанн выступал за «Грассе». В 2010 году Тузгар перешёл в «Амьен». 13 августа в матче против «Кольмара» он дебютировал в Лиге 3. 28 сентября в поединке против столичного «Маккаби» Йоанн забил свой первый гол за «Амьен». По итогам сезона Тузгар помог клубу выйти в более высокий дивизион. 29 июля 2011 года в матче против «Труа» он дебютировал в Лиге 2. Летом 2012 года Тузгар на правах аренды перешёл в «Ланс». 24 августа в матче против «Газелека» он дебютировал за новую команду. 29 октября в поединке против «Клермона» Йоанн забил свой первый гол за «Ланс». По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока. 

Летом 2015 года Тузгар перешёл в тунисский «Клуб Африкен». 14 октября в матче против «Эсперанса» он дебютировал в тунисской Лиге 1. 20 ноября в поединке против «Гафса» Йоанн забил свой первый гол за «Клуб Африкен».

Летом 2016 года Тузгар вернулся во Францию, став игроком клуба «Осер». 9 сентября в матче против «Сошо» он дебютировал за новую команду. 14 октября в поединке против «Лаваля» Йоанн сделал «дубль», забив свои первые голы за «Осер». В начале 2017 года Тузгар перешёл в «Сошо». 4 февраля в матче против «Бреста» он дебютировал за новый клуб. 5 мая в поединке против «Лаваля» Йоанн забил свой первый гол за «Сошо». Летом 2018 года Тузгар подписал контракт с «Труа». 27 июля в матче против «Аяччо» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Йоанн забил свой первый гол за «Труа». В 2021 году Тузгар помог клубу выйти в элиту. 7 августа в матче против «Пари Сен-Жермен» он дебютировал в Лиге 1.

Международная карьера 
12 июня 2015 года в отборочном матче Кубка Африки 2017 против сборной Джибути Тузгар дебютировал за сборную Туниса. В этом же поединке Йоанн забил свой первый гол за национальную команду. В 2022 году Тузгар принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матче против команды Мали.

Голы за сборную Туниса

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Аяччо»

Футболисты Франции
Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Клуб Африкен»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Аяччо»